Turn Off the Light est :
 Turn Off The Light, un album de Herman Düne, sorti en 2000 ;
 Turn Off the Light, un single de Reepublic featuring Telle, sorti en 2013.